

Geografie
 Brompton (Hambleton), plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Hambleton, North Yorkshire
 Brompton (Scarborough), civil parish in Scarborough, North Yorkshire
 Brompton-by-Sawdon, plaats in dit civil parish
 Brompton (Kent), voormalig dorp in Medway
 Brompton (Londen), een gebied in Kensington en Chelsea, Londen
 Brompton (Jamaica), plaats in Jamaica

Overige
Brompton Bicycle, Engelse fabrikant van vouwfietsen